Понт-Эбер () — коммуна на северо-западе Франции, находится в регионе Нормандия, департамент Манш, округ Сен-Ло. Центр одноименного кантона. Расположен в 8 км к северу от Сен-Ло, на левом берегу реки Вир. Через территорию коммуны проходит автомагистраль N174. в 1 км к юго-востоку от центра коммуны находится железнодорожная станция Понт-Эбер линии Лизон-Ламбаль.

С 1 января 2018 года в состав коммуны Понт-Эбер вошла соседняя коммуна Ле-Омме-д'Артене.

Население (2018) — 1 932 человека.

Достопримечательности 
 Современная церковь Святого Альбина (Сент-Обен)
 Церковь Святого Петра XVI века
 Шато де Тер (в настоящее время - лицей)
 Особняк де ла Дюкри XVI века

Экономика 
Уровень безработицы (2018) — 8,8 % (Франция в целом —  13,4 %, департамент Манш — 10,4 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2018) — 20 440 (Франция в целом — 21 730, департамент Манш — 20 980).

Демография 
Динамика численности населения, чел.

Администрация 
Пост мэра Понт-Эбера с 2020 года занимает Мишель Ришом (Michel Richomme). На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый им список победил в 1-м туре, получив 62,33 % голосов.

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики
 Результаты муниципальных выборов 2020 года

Галерея